Reuthof ist der Name folgender Orte:
 Reuthof (Betzenstein), Ortsteil der Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Reuthof (Hüttlingen), Ortsteil der Gemeinde Hüttlingen, Landkreis Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Reuthof (Mellrichstadt), Ortsteil der Stadt Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Reuthof (Thurnau), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Reutehof